Сири́нга () — древнегреческий музыкальный инструмент, род продольной флейты. Термин впервые встречается в «Илиаде» Гомера (X,13). Различались одноствольная сиринга () и многоствольная сиринга (); за последней позднее закрепилось название флейты Пана. Русские переводчики традиционно передают  словом «свирель».

Краткая характеристика 
История инструмента обязана (как это часто случается в античности) мифологическому сюжету. Нимфа Сиринга происходила из нонакринских гамадриад и была известна своим целомудрием. Спасаясь от преследовавшего её Пана, Сиринга превратилась в болотный тростник. Из этого тростника Пан изготовил многоствольную флейту, названную сирингой по имени девы. Позднее такая многоствольная флейта получила в органологии название «флейты Пана». Гомеровский гимн «К Гермесу» (511-12) и некоторые другие античные авторы описывают сирингу как изобретение Гермеса. Афиней в «Пире мудрецов» (4.82) утверждал, что [многоствольную] сирингу (как и авлос) изобрёл Марсий в Келенах, где до этого играли на одноствольной сиринге.

В то время как авлос занимал традиционно высокое место в греческой культуре, сиринга оставалась простым пасторальным инструментом, символом идиллии и безмятежной радости. Платон в «Государстве» (III.10), призывая исключить все сложные музыкальные инструменты из города, считал полезными только лиру и кифару, «а в полях у пастухов пусть будет сиринга». Типичный поэтический образ сиринги дал Еврипид в «Альцесте» («Алкесте», 568—577):

О, дом всегда гостеприимного, свободного хозяина <Адмета>,
тебя, конечно, и пифийский дивно-лирный (εὐλύρας) Аполлон
достойным счёл для проживанья своего,
решившись пастухом
в твоих пределах стать,
по холмам покатым
играя стадам твоим на свирели (συρίζων)
пастушеские гименеи.

Сюжет мифа и связанный с инструментом этос обыгрывают К. Дебюсси в пьесе «Сиринга» для флейты соло (1913) и вокальном цикле «Песни Билитис» (№ 1 «Флейта Пана», 1898), К. Нильсен в симфонической поэме «Пан и Сиринга» (1918) и другие композиторы.

Другие значения термина 
Греческое слово «сиринга» послужило анатомическим наименованием голосового органа птиц (см. сиринкс); от него же произошло название шприца в некоторых языках (, , , и др.).

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Флейта
Многоствольная флейта
Музыка Древней Греции
Мифы Аркадии
Наяды
Дриады